In 1965/66 werd het zestiende seizoen van de DDR-Liga gespeeld, de tweede klasse van de DDR. 1. FC Union Berlin en BSG Wismut Gera promoveerden naar de DDR-Oberliga.

Oprichting FC's
Om de ontwikkeling van de voetbalsport te bevorderen besloot de DTSB om de voetbalafdelingen van de sportclubs zelfstandig te maken. De tien beste clubs werden een FC, de zwakkere teams sloten zich aan bij een BSG. Bijna alle nieuwe FC's speelden in de Oberliga. Ook TSC Berlin werd een FC om als tegengewicht te dienen voor de legerclub FC Vorwärts Berlin en de politieclub Berliner FC Dynamo. Deze veranderingen vonden allen plaats tijdens de winterstop van seizoen 1965/66.

Uit SC Neubrandenburg werd eerst op 19 januari 1966 de Fußball-Spielvereinigung (FSV) Neubrandenburg opgericht en daaruit BSG Post Neubrandenburg.

Eindstand

Groep Noord

Topschutters

Groep Zuid

Topschutters

Promovendi Bezirksliga
De 15 kampioenen van de Bezirksliga werden in drie groepen van vijf verdeeld. De twee besten van elke groep promoveerden.

Groep A

Groep B

Groep C

DDR-Liga